

Geografia 
 India
 Kota – città del Chhattisgarh
 Kota – città del Rajasthan
 Kota – città dell'Uttar Pradesh
 Kota – stato principesco dell'India
 Indonesia
 Kota – divisione amministrativa

Lingue 
 Lingua kota – lingua dell'India (codice ISO 639-3 kfe)
 Lingua kota – lingua del Gabon (codice ISO 639-3 koq)

Persone 
 Kosta Kota – politico albanese

Altro 
 Kōta – personaggio di Elfen Lied
Kota – capanna conica trasportabile utilizzata dai Sami
 Kota – gruppo etnico dell'India